Маргарет Корт је осми пут освојила турнир. У финалу је савладала Били Џин Кинг са 6:4, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1969.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно